Mitigatie betekent matiging, verzachting, vermindering en kan verwijzen naar:
Klimaatmitigatie, maatregelen om de opwarming van de Aarde te beperken.
Mitigatie (natuurbescherming), vermindering van de aantasting van natuurgebieden.